Пото́п — то же что наводнение, также может означать:

 Всемирный потоп — в различных религиях и мифологиях широкомасштабное наводнение, ставшее карой за человеческие грехи.
 Шведский (Кровавый) потоп — вторжение шведов в Речь Посполитую в 1655—1660 годах, причинившее этому государству огромный урон.
 Потоп — село в Болгарии в Софийской области.

В культуре 
 «Потоп» — второе название оперы «Ной» Ф. Галеви и Жоржа Бизе.
 «Потоп» — опера-оратория П. Г. Чеснокова.
 «Потоп» — исторический роман Генрика Сенкевича, действие которого разворачивается на фоне польских событий середины XVII века (1886).
 «Потоп» — пьеса в 3-х действиях Г. Бергера.

Фильмы 
 «Потоп» — утраченный фильм Петра Чардынина (ателье Ханжонкова, 1915).
 «» — чёрно-белый фильм 1933 года.
 «Потоп» — фильм Ежи Гофмана, номинант на премию «Оскар» (Польша—СССР, 1974).

См. также 
 Киевский потоп — на Куренёвке.
 После нас хоть потоп